Osceola County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Osceola County (Florida) – okres státu Florida
 Osceola County (Iowa) – okres státu Iowa
 Osceola County (Michigan) – okres státu Michigan